Astinoo es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Astínoo, un hijo de Afrodita y Faetón, el hijo de Céfalo que fue robado por la diosa para que cuidara de sus templos. Fue padre de Sándoco, que emigró de su Siria natal hasta Cilicia, en Asia Menor.
Astínoo, un guerrero troyano hijo de Protiaón. Durante el asedio a su ciudad se encargó de cuidar de los caballos de Polidamas. Finalmente, fue muerto por Neoptólemo.
Astínoo, otro combatiente troyano que murió a manos de Diomedes.